Fodor Tamás (1934–1983) zoológus, egyetemi tanár
 Fodor Tamás (1942) színész, rendező, országgyűlési képviselő (SZDSZ)
 Fodor Tamás (1943) villamosmérnök
 Fodor Tamás (1952) politikus, Sopron polgármestere (2006–2019)
 Fodor Tamás (1989) szabadfogású birkózó
 Fodor Tamás (1991) sakkozó